Denumirea de Razdel se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Razdel, un sat în comuna Elhovo, regiunea Iambol;
 Razdel, un sat în comuna Dulovo, regiunea Silistra.